Сельское поселение Талицкое — сельское поселение в составе Кирилловского района Вологодской области.
Центр — село Талицы.

По данным переписи 2010 года население — 1602 человека.

География 
Расположено на юго-востоке района, на восточном берегу Шекснинского водохранилища. Граничит:
 на севере с Николоторжским сельским поселением,
 на юго-западе с Раменским и Сиземским сельскими поселениями Шекснинского района,
 на востоке с Кубенским и Новленским сельскими поселениями Вологодского района.

Экономика и транспорт 
Расстояние по автодороге до Кириллова 55 км, до Вологды — 120 км, до Череповца 160 км. Действуют автобусные маршруты до этих городов. С 1960-х до 2000-х годов действовала пристань в селе Талицы.

Талицкое сельское поселение — наиболее экономически развитое сельское поселение района. Действуют Дом культуры, участковая больница, пункт полиции, почтовое отделение.

История 
В XV веке княжеский тиун Есип Пикин начал строительство деревни на 3 незамерзающих ключах на месте пустошей Пепелы и Сущево. Деревня получила название Талица, что значит «незамерзающий ручей». Долгое время Талица принадлежала Кирилло-Белозерскому монастырю. В XVII веке деревня Талица была переименована в Талицы. К 1912 году в селе Талицы было 2 церкви, школа, волостное правление, фельдшерский пункт, 7 торговых лавок.

1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» было образовано Талицкое сельское поселение.
В его состав вошли сельсоветы:
 Талицкий (ОКАТО 19 228 828, 31 населённый пункт)
 Колкачский (ОКАТО 19 228 876, 35 населённых пунктов).

Население

Достопримечательности 
В селе Талицы расположены летняя и зимняя Талицкие церкви, построенные в 1876 году. Источник вблизи села Колкач считается целебным.

В Талицах развиты ремёсла: косыночное, вышивка, плетение из бересты, ивовых прутьев, резьба и выжег по дереву.

Уроженец деревни Толстик Александр Макарович Лелеков был удостоен звания Героя Советского Союза «за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм». После войны он жил в Кириллове, где в его честь названа одна из улиц.

Населённые пункты 
В 1999 году был утверждён список населённых пунктов Вологодской области.

С 2021 года в состав сельского поселения входят 63 населённых пункта, в том числе
60 деревень,
3 села.

 Упразднённые населённые пункты

27 февраля 2021 года упразднены деревни Погорелка, Попково, Устиново.

Примечания

Ссылки 
 Талицкое сельское поселение на сайте администрации Кирилловского района

Муниципальные образования Кирилловского района
Сельские поселения Вологодской области